NMF peut faire référence à : 
 Natural Moisturizing Factors, en français : « facteurs naturels d’hydratation », un ensemble de substances hygroscopiques localisées à l'intérieur de l'épiderme.
 Nippon Music Foundation, organisation culturelle japonais.
 National Marine Fisheries Service (Service national de la Pêche maritime), organisme fédéral des États-Unis.
 Le N-méthylformamide, un composé organique